Кушья — пассажирская и грузовая железнодорожная станция Ижевского отделения Горьковской железной дороги в селе Кушья Игринского района Удмуртии. Открыта в 1945 году.

Станция осуществляет приём и выдачу повагонных и мелких отправок на подъездных путях.

Примечания 

Станции Ижевского региона Горьковской железной дороги
Железнодорожные станции Игринского района